Gerhard Bartsch ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Bartsch (Philosoph) (* 1933), deutscher Philosoph 
 Gerhard Bartsch (Künstler) (* 1943), deutscher Künstler, Kunsthistoriker und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Gerhart Bartsch (1902–1993), deutscher Geograph und Hochschullehrer